Vulgrin ist der Name folgender Personen: 

 Vulgrin I. (Angoulême) († 886), Graf von Angoulême, Agen, Périgord und vermutlich der Saintonge
 Vulgrin II. (Angoulême) († 1140), Graf von Angoulême
 Vulgrin III. (Angoulême) († 1181), Graf von Angoulême